Olaszország
Marzano, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Marzano Appio, község Olaszországban, Campania régióban, Caserta megyében
Marzano di Nola, község Olaszországban,Campania régióban, Avellino megyében